Torlaci su grupa specifičnog govora nastanjena u središnjem Balkanu, najvećim dijelom u jugoistočnoj Srbiji, a manjim dijelom u Makedoniji, Albaniji i Bugarskoj. Najveći dio torlačke populacije se smatra Srbima, a manji dio Makedoncima i Bugarima. Goranci na Kosovu također pripadaju torlačkoj populaciji. Torlacima su srodni Šopi, druga grupa Južnih Slavena (prijelaz između Srba i Bugara) središnjeg Balkana, čiji veći dio živi u zapadnoj Bugarskoj.

Povezani članci 
 torlački govor 
 Goranci
 Krašovani
 Šopi
 Južni Slaveni

Južni Slaveni
Srbi
Makedonci
Bugari u Srbiji
Bugari